Petrovits ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor Petrovits (* 1962), ungarischer Badmintonspieler
 Ladislaus Eugen Petrovits (1839–1907), österreichischer Maler und Grafiker
 Márta Petrovits (* 1964), ungarische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Petrowitz